Effodeildin 2017 var den 75. udgave af Effodeildin. Víkingur Gøta var forsvarende mestre, de genvandt mesterskabet. Sæsonen startede den 12. marts 2017 og sluttede den 20. oktober 2017.

Hold 

De to nederste hold fra 2016 sæsonen, B68 Toftir og AB, rykkede ned til 1. deild. De blev erstattet af EB/Streymur og 07 Vestur, vinderne og toerne fra 1. deild i 2016.

Før sæsonen startede i 2017, blev TB fusioneret med to andre klubber fra øen Suðuroy: FC Suðuroy og Royn Hvalba. Den nye klub vil få et nyt navn til 2018-sæsonen, men i 2017 er navnet TB/FC Suðuroy/Royn. Det sammenlagde hold fik en god start, hvor de vandt det to første kampe og lå som nummer et i divisionen som det eneste hold med 6 point.

Kilde: Scoresway

Stilling

Positioner efter runde

Trænere og anførere

Trænerudskiftninger

Topscorere

Referencer 

Fodbold i 2017
Fodbold på Færøerne